Rio Tisza
 Rio Timiș